DeForest steht für:

 DeForest (Wisconsin), Gemeinde im Dane County
 Calvert DeForest (1921–2007), US-amerikanischer Schauspieler 

Siehe auch:
 Forest 
 The Forest